Открытый чемпионат Монтеррея 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 8-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 2 по 8 марта 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ана Иванович
 Парный турнир —  Меган Мултон-Леви /  Дарья Юрак

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала его прошлогодняя победительница Ана Иванович (№ 6 в мире на тот момент). Сербская теннисистка смогла на этот раз дойти до полуфинала, где её обыграла третья сеянная Каролин Гарсия. В финале француженка встретилась с четвёртым номером посева Тимеей Бачински. Они встретились во втором финале подряд на соревнованиях ассоциации, которые проводились в Мексике, сыграв неделю назад против друг друга в решающем матче турнира в Акапулько. В итоге победу вновь одержала швейцарская теннисистка. Бачински также стала первой представительницей своей страны, победившей на местных соревнованиях. В розыгрыше турнира приняло участие две представительницы России: Вера Звонарёва, которая проиграла во втором раунде и Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала.

В парном турнире главный приз завоевали Габриэла Дабровски и Алисия Росольска, посеянные изначально под четвёртым номером. Прошлогодние чемпионки Меган Мултон-Леви и Дарья Юрак не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тимея Бачински обыграла  Каролину Гарсию со счётом 4-6, 6-2, 6-4.
 Возняцки выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гарсия сыграла свой 2-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= Каролин Гарсия
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=4
|RD1-seed02=4
|RD1-team02= Тимея Бачински
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3=6}}

 Парный турнир 
  Габриэла Дабровски /  Алисия Росольска''' обыграли  Анастасию Родионову /  Арину Родионову со счётом 6-3, 2-6, [10-3].
 Дабровски выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Росольска выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Мексика
Теннис
Март 2015 года
2015